Chapelle Saint-Christophe est le nom porté par plusieurs chapelles :

En Belgique 
 Chapelle Saint-Christophe, à Flobecq
 Chapelle Saint-Christophe, à Hargimont (Marche-en-Famenne)
 Chapelle Saint-Christophe, à Hun

En France 
 Chapelle Saint-Christophe-et-Saint-Jacques d'Auvillers, à Neuilly-sous-Clermont (Oise)
 Chapelle Saint-Christophe, à Lafare (Vaucluse)
 Chapelle Saint-Christophe, à Lorient (Morbihan)
 Chapelle Saint-Christophe, à Paris
 Chapelle Saint-Christophe, à Tain-l'Hermitage (Drôme).

Voir aussi 
 Abbaye Saint-Christophe de Phalempin

Notes et références 

Christophe
~